Der Begriff Hirundo bezeichnet:

 eine Vogelgattung innerhalb der Familie der Schwalben, siehe Schwalben
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (706) Hirundo